Parapet může být :

 parapet (architektura) – nízká zídka, jež má funkci zábradlí – synonymum pro slovo balustráda – ohrazení terasy nebo ochozu, též vyzdívka pod oknem, zeď od podlahy k oknu – synonymum pro slovo podprseň nebo podprsník
 hovorově též krycí deska na zdi pod oknem ve formě prkénka, oplechování, umakartové nebo plastové desky nebo kamenného či betonového stavebního dílu
 parapet (vojenství) – přední obranný násyp